Округ Картер () — один из пяти округов США:
 Картер — округ в штате Кентукки.
 Картер — округ в штате Миссури.
 Картер — округ в штате Монтана.
 Картер — округ в штате Оклахома.
 Картер — округ в штате Теннесси.